Ettan var Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar 2021, och den 16:e upplagan av "nya Division 1". Ettan 2021 består av två serier (Norra respektive Södra) med vardera 16 lag.

Säsongen startade den 2 april 2021 klockan 13:00 med mötet IF Brommapojkarna–IF Karlstad i Ettan Norra och mötet Tvååkers IF–Torns IF i Ettan Södra.

Lag, städer och arenor

32 lag är kvalificerade för spel i Ettan 2021 och lagen är uppdelade i två serier (norra respektive södra). 10 nya lag återfinns i serien detta år och 22 lag spelar kvar från föregående år. Nedflyttade från Superettan 2020 är Dalkurd FF, Umeå FC och Ljungskile SK. Sju lag är uppflyttade från Division 2 2020: Assyriska FF, Hudiksvalls FF, IFK Malmö, Piteå IF, Vänersborgs IF, Åtvidabergs FF och Österlen FF.

Norra

Södra

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Superettan 2022

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Se även
 Allsvenskan 2021
 Damallsvenskan 2021
 Superettan 2021
 Elitettan 2021
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022 (damer)

Referenser 

2021
Fotbollssäsongen 2021
Fotboll i Sverige 2021